Джеймі Маррей і Бруно Соарес були чинними чемпіонами, але у чвертьфіналі їх перемогли Жан-Жульєн Роєр і Хорія Текеу.

Чемпіонами цього року стали  Роє і Текеу, які у фінальному поєдинку здолали Феліціано і Марка Лопесів.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Men's Doubles main draw

Відкритий чемпіонат США з тенісу 2017
2017 у тенісі